Аскари — фамилия, а также термин.

Известные носители 
 Аскари, Альберто (1918—1955) — пилот автогоночной серии Формула-1.
 Аскари, Антонио (1888—1925) — итальянский автогонщик и чемпион серии Гран-при.
 Хасан аль-Аскари (846—874) — одиннадцатый имам шиитов.

Иное 
 Аскари — войска, набранные из местных племён в Восточной, Северо-Восточной и Центральной Африке и находившиеся на службе в армиях европейских колониальных держав в XIX-первой половине XX веков.
 Аскари — настоящее имя льва Шрама, главного антагониста в мультфильме «Король Лев».